Rösti steht für:

 Rösti, ein Schweizer Nationalgericht

Personen:
 Adolf Rösti (* 1947), Schweizer Skirennläufer
 Albert Rösti (* 1967), Schweizer Politiker (SVP)
 Fritz Rösti (1919–2003), Schweizer Bauunternehmer
 Lars Rösti (* 1998), Schweizer Skirennläufer